Kiers ist der Name von

 Catharina Kiers (1839–1930), niederländische Malerin
 George Lourens Kiers (1838–1916), niederländischer Maler
 Ko Kiers (1930–2006), niederländischer Politiker, Mitglied der ersten Kammer der Generalstaaten
 Petrus Kiers (1807–1875), niederländischer Genremaler und Fotograf